Рейс 316 может иметь следующие значения
 Рейс 316 Swissair
 Рейс 316 Аэрофлота
 316 — шестая серия пятого сезона телесериала «Остаться в живых»